

Geografia 
 Episcopio – frazione del comune italiano di Sarno

Architettura religiosa 
 Episcopio – palazzo vescovile
 Episcopio – ex sede della Curia diocesana e residenza del vescovo della diocesi di Gallipoli
 Episcopio – palazzo in cui ha la residenza il vescovo di Lecce
 Episcopio – palazzo ubicato a Sorrento
 Episcopio – palazzo in cui ha la residenza il vescovo di Treviso

Altro 
 Episcopio – proiettore di immagini